Alberto Guglielmotti – religioso, teologo e storico italiano
 Alberto Guglielmotti – sommergibile della Regia Marina varato nel 1916
 Alberto Guglielmotti – sommergibile della Regia Marina varato nel 1938